Christlicher Friedhof steht für:
 Christlicher Friedhof von Banjul
 Christlicher Friedhof (Wörlitz)